Okręty US Navy o nazwie USS  "Allen", pochodzącej od Williama Henry`go Allena:

 Pierwszy "Allen" był galeonem zbudowanym w 1814.
 Drugi "Allen" (DD-66) był niszczycielem  typu Sampson, będącym w czynnej służbie w latach 1917–1925 i 1940–1945
Allen